Nijgh peut faire référence à :
 , une chanteuse néerlandaise ;
 Lennaert Nijgh, un poète néerlandais ;
 Nijgh & Van Ditmar, une maison d'édition néerlandaise.